Сулин — железнодорожная станция Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги, находящаяся в городе Красный Сулин Ростовской области, имеющая статус грузовой.

История 
Станция была открыта в 1871 году. В 1873 году на станции было открыто паровозное депо, которое действовало до начала 1990-х годов. Здесь производился ремонт и техническое обслуживание паровозов Северо-Кавказской железной дороги. Перед Великой Отечественной войной депо было одним из самых крупных в Ростовском отделении.

Во время Великой Отечественной войны здание вокзала сильно пострадало, но было восстановлено в 1952 году.

В 1977 г. в депо была установлена .

Деятельность 
На станции осуществляется возврат и  продажа пассажирских билетов, прием и выдача багажа.

Производится прием и выдача повагонных и мелких отправок, а также грузов в универсальных контейнерах (имеются подъездные пути и крытые склады).

Дальнее следование по станции 
В графике 2019 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Ростовской области

Примечания

Ссылки 
 СУЛИН | Железнодорожная станция
 Железнодорожная станция Сулин
 Вокзал станции Сулин СКЖД

Станции Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги